Лорадзиев — фамилия:

 Лорадзиев, Александр Семёнович — Георгиевский кавалер; майор; № 6119; 3 декабря 1839.
 Лорадзиев, Семён Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7995; 26 ноября 1848.